est une expression anglaise signifiant « le zoo ». Elle peut faire référence à :

 , court métrage de la série Oswald le lapin chanceux sorti en 1933 ;
 , chanson de Scorpions sortie en 1980.

Voir aussi